Meuse, nome francese di Mosa:

Altro 
Meuse, asteroide ((3016) Meuse).
Meuse, nave petroliera-rifornimento della Marina militare francese.

Geografia 
Meuse, fiume del nord-ovest dell'Europa.
Meuse, dipartimento francese attraversato dal fiume omonimo.
Meuse, antico comune francese dell'Haute-Marne, oggi integrato nel Valle-de-Meuse.
Côtes de Meuse, côte longeant la Meuse.
Le Val-de-Meuse, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Val-de-Meuse.
Val-de-Meuse, commune française de la Haute-Marne, créée en 1972.

Giornali 
La Meuse, journal clandestin tiré pour la première fois à Liège (1941).
La Meuse, quotidien belge.

Pagine correlate 
Art mosan
La Meuse, ancien atelier de construction de locomotives en Belgique.